Oulu může znamenat:

 Oulu – město v provincii Severní Pohjanmaa ve Finsku
 Oulu (řeka) – řeka v provinciích Severní Pohjanmaa a Kainuu ve Finsku
 Oulujärvi – jezero v provincii Kainuu ve Finsku
 Oulu (kraj) – bývalý kraj ve Finsku (1775-2009)